Ziédougou peut désigner :
Ziédougou, la localité du Burkina Faso
Ziédougou, la localité de Côte d'Ivoire